Кім Клейстерс і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу Суґіяма не брала участі. Клейстерс грала в парі зі своєю сестрою Елке, але у чвертьфіналі їх перемогли Емілі Луа і Петра Мандула.

Кара Блек і Елс Калленс виграли титул, у фіналі перемігши пару Міріам Казанова і Елені Даніліду з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2004, парний розряд
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games